Korita je naselje u općini Otok, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi sjeverno/sjeverno-istočno od naselja Ruda.

Stanovništvo 
1869., 1921. i 1931. podaci su sadržani u naselju Otok. Do 1910. iskazivano kao dio naselja.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Otok